

Выпуски игр

Примечания 

2011 год